Gassler steht für:

 Esther Gassler (* 1951), Schweizer Politikerin (FDP)
 (12883) Gassler, Asteroid im Haupt-Asteroidengürtel